Il singolare del torneo di tennis ATP Taipei 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jim Grabb che ha battuto in finale Jamie Morgan 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Sandon Stolle (secondo turno)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Jim Grabb (campione)
 Simon Youl (primo turno)

 Bryan Shelton (secondo turno)
 Diego Nargiso (quarti di finale)
 Todd Martin (secondo turno)
 Patrik Kühnen (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Taipei 1992
ATP Tour 1992